Maria Bueno e Christine Truman hanno battuto in finale Lorraine Robinson e Margaret Smith Court 6-2, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Maria Bueno /  Christine Truman (Campionesse)
 Lorraine Robinson /  Margaret Smith Court (finale)

 Jan Lehane /  Mary Reitano (semifinali)
 Mary Hawton /  Fay Muller (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1960